John Boyd (1750–1815) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Wareham
 John Boyd (1826–1893) – kanadyjski polityk, gubernator Nowego Brunszwiku
 John Boyd (1919–2013) – amerykański pisarz s-f
 John Boyd (1927–1997) – amerykański pilot i strateg wojskowy
 John Boyd – amerykański dźwiękowiec, nominowany do Oscara
 John Boyd (ur. 1981) – amerykański aktor